Surmaluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Surmaluodot (ö i Finland), Södra Savolax, Nyslott, 
 Rokkaluodot, ö, Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar